

Resumen  
El japonés Yoshihito Nishioka ganó su primer título de la categoría ATP Challenger Tour, derrotando en la final al segundo sembrado, el hindú Somdev Devvarman por 6–4, 6–7(5–7), 7–6(7–3).

Cabezas de serie

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Shanghái 2014